Glasgow es la ciudad más poblada de Escocia.

El término Glasgow también puede referirse a:

Lugares 
Reino Unido
 Gran Glasgow, subdivisión administrativa de alto nivel que cubre la ciudad de Glasgow, en Escocia.
 Port Glasgow, localidad de Escocia.

Estados Unidos
 Glasgow (Delaware), lugar designado por el censo en el condado de New Castle, Delaware.
 Glasgow (Illinois), villa en el condado de Scott, Illinois.
 Distrito electoral de Glasgow (Illinois), distrito electoral en el condado de Scott, Illinois.
 Glasgow (Kentucky), ciudad en el condado de Barren, Kentucky.
 Municipio de Glasgow (Minnesota), municipio en el condado de Wabasha, Minnesota.
 Glasgow (Misuri), ciudad en el condado de Howard, Misuri.
 Glasgow Village, lugar designado por el censo en el condado de San Luis, Misuri.
 Glasgow (Montana), ciudad en el condado de Valley, Montana.
 Glasgow (Oregón), lugar designado por el censo en el condado de Coos, Oregón.
 Glasgow (Pensilvania), borough en el condado de Beaver, Pensilvania.
 Glasgow (Virginia), localidad del condado de Rockbridge, Virginia.
 Glasgow (Virginia Occidental), pueblo en el condado de Kanawha, Virginia Occidental.

Arte 
Arquitectura y diseño
 Escuela de Glasgow, círculo de influyentes artistas modernos y diseñadores que comenzaron a trabajar en Glasgow, Escocia.
 Glasgow School of Art, importante centro de divulgación de la arquitectura moderna.

Música
 The Corrs Glasgow 2001, álbum en directo de The Corrs.

Ciencia 
Neurociencias
 Escala Glasgow, escala neurológica diseñada para Evaluar el nivel de consciencia de los pacientes que han sufrido un traumatismo craneoencefálico.

Informática
 Glasgow Haskell Compiler, compilador nativo de código libre para el lenguaje de programación funcional Haskell.

Deporte 
 Celtic Glasgow, equipo de fútbol de Glasgow, Escocia.
 Glasgow Rangers, equipo de fútbol de Glasgow, Escocia.
 Glasgow Warriors, equipo profesional de rugby de Glasgow, Escocia.
 Port Glasgow Athletic Football Club, club de fútbol de Escocia, de la localidad de Port Glasgow.

Personas 
Reales
 David Glasgow Farragut, oficial de alta graduación de la Marina estadounidense.
 Ellen Anderson Gholson Glasgow, escritora estadounidense.
 Wayne Glasgow, jugador de baloncesto estadounidense.

Ficticias
 Agnes de Glasgow, mujer ficticia del folclore estadounidense, protagonista de su propia leyenda.

Religión 
 Catedral de Glasgow, templo de culto de la iglesia de Escocia.
 Catedral de San Andrés de Glasgow, catedral católica ubicada en Glasgow, Escocia.

Transporte 
Aéreo
 Aeropuerto de Glasgow Prestwick
 Aeropuerto Internacional de Glasgow

Terrestre
 Glasgow Subway, ferrocarril metropolitano en Glasgow, Escocia.

Otros usos 
 Jardín Botánico de Glasgow, un jardín botánico y parque público en Glasgow, Escocia.
 Glasgow smile, apodo para el para el resultado del corte del rostro de una víctima desde los bordes de la boca hasta las orejas.
 Universidad de Glasgow, una universidad en Glasgow, Escocia.